Iskrzycki ist der Familienname folgender Personen:

 Andrzej Iskrzycki, polnischer Eishockeyspieler
 Aleksander Iskrzycki (1842–1910), galizischer Landtagsabgeordneter